What Just Happened? Storie amare dal fronte di Hollywood (What Just Happened?), libro autobiografico del 2002 scritto da Art Linson,
Disastro a Hollywood (What Just Happened?), film del 2008 diretto da Barry Levinson, tratto dal libro di Art Linson.